Нова́тор — посёлок в Великоустюгском районе Вологодской области, центр Самотовинского сельского поселения и Самотовинского сельсовета.

Расположен на правом берегу Сухоны в 7 км по автодороге до районного центра Великого Устюга. Ближайшие населённые пункты — Сычугово, Сывороткино, Меденицыно.

По переписи 2002 года население — 2767 человек (1271 мужчина, 1496 женщин). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Великоустюгского района